Междуреченск — станция Кузбасского региона Западно-Сибирской железной дороги, находящаяся в городе Междуреченске Кемеровской области. По характеру основной работы является грузовой, по объему выполняемой работы отнесена к внеклассным станциям. Является станцией стыкования постоянного (со стороны Новокузнецка) и переменного (со стороны Абакана) тока.

Описание 
Расположена на 64 км железнодорожной линии Новокузнецк — Абакан Южно-Сибирской магистрали. Работает в четном направлении в сторону станции Бискамжа Красноярской железной дороги, в нечетном — в сторону станций Новокузнецк и Тырган Западно-Сибирской железной дороги.

Путевое развитие состоит из двух последовательно расположенных парков «А» и «Б».

 Парк «А» включает 16 приемоотправочных путей, на которых перерабатывается четный транзитный вагонопоток, осуществляется прием порожних поездов и подготовка полувагонов под погрузку, формирование сборных поездов четного направления, прием и отправление пассажирских и пригородных поездов. Для приема сборных, а также поездов порожних вагонов и подготовки полувагонов под погрузку, накопления годных и негодных полувагонов используется 9 путей (пути с 8 по 16). Для пропуска четных транзитных поездов используется 6 путей (пути с 4 по 7, а также 1 и 2 главные пути).

 Парк «Б» включает 11 приемоотправочных путей, на которых перерабатывается нечетный транзитный вагонопоток, осуществляется обработка и отправление погруженных на железнодорожных путях необщего пользования угольных маршрутов, формирование сборных поездов нечетного направления, взвешивание вагонов.

Маневровая работа по расформированию составов производится маневровыми локомотивами ТЭМ18ДV.

Работа двух вагоноремонтных машин производится круглосуточно. Среднесуточный выпуск составляет 80 вагонов.

К станции примыкают железнодорожные пути необщего пользования:

— АО «Томусинское погрузочно-транспортное управление»

— АО Междуреченское погрузочно-транспортное управление ПАО «Междуречье»

АО «ТПТУ» обслуживает подъездные пути угледобывающих предприятий: шахты Распадской, разреза Ольжерасского, шахты Усинской, шахты им. Ленина и обогатительных фабрик ЦОФ Кузбасской и ГОФ Томусинской и других контрагентов. Общая развернутая длина подъездного пути 57,1 км.

МПТУ ПАО «Междуречье» обслуживает угледобывающие предприятия ПАО «Разрез Красногорский», ПАО «Разрез Томусинский» и другие предприятия.

История 
Летом 1951 года строительно-монтажный поезд № 155 со станции Барабинск прибыл на место современной станция Кийзак.

Там, где сейчас расположен вокзал, встала теплушка, на которой прибили дощечку с надписью: «Станция Томуса». В 1957 году открылось сквозное движение на Абакан. В ноябре 1959 года вступило в эксплуатацию депо, а 19 декабря государственная комиссия приняла в эксплуатацию станцию Междуреченск. 

Были задействованы железнодорожный вокзал, пункты осмотра, шесть путей в парке «А», пять путей в парке «Б», 107 ручных стрелок.

Трижды за свою историю станция реконструировалась и расширялась. В 1985 году все 300 стрелок были переведены на управление с поста ЭЦ, исчезла старейшая профессия — стрелочник. К концу 1964 года в депо  насчитывалось 49 электровозных бригад, в этом же году был электрифицирован участок Абакан — Новокузнецк и сдан в эксплуатацию.

Приказом № 281 от 5 сентября 1973 года начальником станции Междуреченск был назначен 29-летний Аман Тулеев, работавший начальником станции Мундыбаш. Пять лет он отдал Междуреченску.

В 1975 году Тулеев сдал в эксплуатацию дополнительно четыре приемоотправочных пути. Для ремонта вагонов была установлена машина «Донбасс», построен пост ЭЦ. Станция справлялась с возрастающими объемами перевозок угля, добываемыми «Распадской», самой крупной шахтой России, другими шахтами и разрезами. Для увеличения пропускной способности в 1978 году построен второй путь на участке Междуреченск — Новокузнецк.

Историческая справка 
Строительство железнодорожной станции в Междуреченске начато одновременно со строительством угольных предприятий города. В 1957 году было открыто сквозное движение по железнодорожной ветке Сталинск — Абакан. Станция Междуреченск принята в эксплуатацию 2 декабря 1959 года с малым развитием путей в парках «А» и «Б». Обслуживание участков Междуреченск — Бискамжа и Междуреченск — Новокузнецк осуществлялось локомотивами на паровозной тяге.

В 1959 году станция Междуреченск имела 2 примыкания подъездных путей: на станцию Ольжерасс Томусинского ПТУ, на которой производилась погрузка угля и выгрузка прибывающих грузов для строительства новых шахт и города, 2-ое примыкание — на ст. Красногорская для обеспечения подачи грузов на строительство новых карьеров. Оба примыкания обслуживались Томусинским ПТУ на паровозной тяге. 

В 1959 году погрузка угля по станции Междуреченск составила 250 вагонов. Пропускная способность станции была 8 пар поездов в сутки.

С открытием шахты Распадская в 1973 году по станции резко увеличились размеры погрузки угля с 4,7 млн тонн до 16,3 млн тонн. Если в 1960 году было отправлено 1172 поезда, то в 1978 году более 22 тысяч поездов. За результаты плодотворной работы в 70-е годы 10 работников станции получили за свой труд высокие правительственные награды, а станция в 1974 и в 1975 годах была занесена в Книгу Почета города.

В связи с возросшим объемом перевозок добытого угля проведены три реконструкции станции, все приемоотправочные пути электрифицированы. В 1984 году построен новый пост электрической централизации для управления стрелками и светофорами.

Оборотное депо Междуреченск 
30 ноября 1959 года вышел приказ № 1750 министерства путей сообщения, в котором говорилось, что в связи с приемкой в постоянную эксплуатацию железнодорожной линии Сталинск — Абакан организовать на участке Новокузнецк — Восточный Томской железной дороги основное паровозное депо Междуреченск 2-го разряда. К нему были приписаны паровозы серии «А-е» и «А-м». Затем ввиду увеличения весовых норм пришли паровозы серии ФД.

Обслуживало оно два плеча: до Новокузнецка и до Бискамжи. За сутки тогда проводили 12 пар грузовых поездов и один пассажирский.

Первая реконструкция депо пришла на годы электрификации дороги (начало 1960-х годов). К концу 1964 года в депо насчитывалось уже 49 электровозных бригад.

Первый состав на электротяге от Междуреченска до Бискамжи провел машинист Гарольд Адольфович Рейнгардт.

Локомотивное депо ранее было основным, сейчас имеет статус оборотного. Значение его велико как для Красноярской железной дороги, так и для Западно-Сибирской.

Дальнее следование по станции

Пригородное сообщение по станции 

Участок Междуреченск-Пассажирский — ОП Деповская — ОП Междуреченск-город работает как на постоянном, так и на переменном токе. На ОП Междуреченск-город находится один проходной путь на переменном токе и один тупиковый путь на постоянном токе для отстоя электропоездов из Новокузнецка.

Примечания 

Станции Кузбасского отделения Западно-Сибирской железной дороги
Междуреченск
Железнодорожные станции и платформы Кемеровской области
Грузовые станции
Внеклассные станции